Gram peut faire référence à :

Chimie 

 Coloration de Gram, procédé qui permet de mettre en évidence par coloration la composition des parois des bactéries. Les bactéries sont dès lors classée en 2 groupes, Gram positif et Gram négatif.

Géographie 
 Gram une ville danoise.

Patronyme 

 Hans Christian Gram (1853-1928), un bactériologiste danois, inventeur de la coloration de Gram permettant de mettre en évidence les bactéries à Gram négatif et Gram positif ;
 Jørgen Pedersen Gram (1850-1916), mathématicien danois ;
 Victor Gram (1910-1969), homme politique danois ;
 Gram, un personnage de J. R. R. Tolkien.

Politique 
 Le Gram (Groupe de Réflexions et d'Actions Métropolitaines) est un mouvement politique lyonnais.

Autre 

 L'épée Gram, propriété du héros nordique Sigurd ;
 Gram panchayat, gouvernement local en Inde.